La course by Le Tour de France 2015 er anden udgave af La course by Le Tour de France. Det er en del af UCI's kalender i kategori 1.1.

Deltagene hold

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelløb i 2015
2015